Gouden koets (Denemarken) 
 Gouden Koets (Nederland)
 Gouden koets (Soerakarta)
 Gouden Koets (Verenigd Koninkrijk)